Родне́й Арисменди (; 21 марта 1913, Рио-Бранко, департамент  — 27 декабря 1989, Монтевидео) — деятель левого движения  Уругвая. Многолетний (с 1955) лидер Коммунистической партии Уругвая. По специальности журналист. Его дочь Марина Арисменди (род. 1949) с 1992 по 2006 год возглавляла Компартию Уругвая в составе Широкого фронта.

Биографические данные 
Баск по происхождению.

С 1930 г. — член Коммунистической партии Уругвая.

1936—1939 гг. — секретарь Федерации коммунистической молодежи Уругвая, член райкома партии в городе Монтевидео.

С 1937 г. — член ЦК (с 1955 — Национального комитета) КП Уругвая.

1940—1941 гг. — главный редактор центрального органа КП Уругвая — газеты «Хустисия» («Justicia»).

1941—1944 гг. — главный редактор коммунистической газеты «Диарио популяр» («Diario Popular»).

С 1944 г. — член исполкома ЦК КП Уругвая.

1946—1973 гг. — депутат парламента.

1946—1950 гг. — секретарь комитета партии департамента Монтевидео.

1951—1955 гг. — секретарь Национального комитета КП Уругвая.

С июля 1955 по октябрь 1955 г. — генеральный секретарь Национального комитета КП Уругвая.

С октября 1955 по 1985 г. — первый секретарь ЦК КП Уругвая.

С 1956 г. — главный редактор теоретического журнала КП Уругвая «Естудиос» («Estudios»).

После переворота в Уругвае (1973) Арисменди в мае 1974 арестован. В январе 1975 под давлением мировой общественности его освободили — и он эмигрировал. Проживал в г. Москве.

1985—1988 гг. — генеральный секретарь ЦК КП Уругвая.

С 1988 г. — председатель ЦК КП Уругвая.

Награждён орденами Ленина (19.03.1983) и Октябрьской Революции (20.03.1973).

Произведения 

Арисменди — автор многочисленных трудов по вопросам рабочего движения в Уругвае и национально-освободительного движения в  Латинской Америке. В русском переводе вышли в свет:
 Вторжение доллара в Латинскую Америку. — М., 1948.
 Великая Октябрьская социалистическая революция и национально-освободительное движение в Уругвае. — М., 1957.
 Проблемы латиноамериканской революции. — М., 1964. Предисловие и оглавление
 Ленин, революция и Латинская Америка. — М., 1976.
 VII конгресс Коминтерна и фашизм в Латинской Америке сегодня. — М., 1977.

Примечания 

Коммунисты Уругвая
Члены Палаты представителей Уругвая
Революционеры Уругвая
Теоретики марксизма
Журналисты Уругвая
Получившие политическое убежище в СССР